Kattgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kattgölen, Halland, sjö i Hylte kommun, 
Kattgölen, Småland, sjö i Västerviks kommun, 
Kattgölen, Östergötland, sjö i Linköpings kommun, 
Kattgölen, Närke, sjö i Askersunds kommun,  (0,1 ha)

Se även
Kattegöl, sjö i Vetlanda kommun,  (0,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn